Brainstorm hace referencia a varios artículos:

Creatividad
 Lluvia de ideas, herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.

Música 
 Brainstorm (banda de Alemania) (1989-actualidad), de Heavy metal/Power metal;
 Brainstorm (banda de Letonia) (1989-actualidad), banda de pop-rock;
 Brainstorm (álbum de Young MC) (1991)
 Brainstorm (álbum de Mitchel Musso) (2010)

Cine
 Brainstorm (película de 1965), de William Conrad;
 Brainstorm (película de 1983), de Douglas Trumbull.